Gminy w USA:
 Peno (ang. Peno Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Peno (ang. Peno Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington